La Iglesia de Santa María de la Vega puede referirse a varios templos:
 A la Iglesia de Santa María de la Vega en Zamora
 A la Iglesia de Santa María de la Vega en Toro.
 A la Iglesia de Santa María de la Vega de Riosa Asturias.
 A la Iglesia de Santa María de la Vega en Oviedo.